Fidelio Finke – musicista tedesco
 Heinrich Finke – storico tedesco
 Michael Finke – cestista statunitense
 Volker Finke – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco